«СофтКлаб» — крупнейшая российская компания, занимающаяся разработкой, локализацией, изданием и распространением компьютерных игр на территории России, стран СНГ и Восточной Европы.
Издаёт официальные русские версии игр на PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PS Vita, PlayStation Portable и Wii. Работает совместно с компанией «1С».

Первая российская компания, которая начала переводить игры не только для PC, но и для игровых приставок (линейки Xbox, Nintendo и PlayStation). На конец 2014 года компания «СофтКлаб» удерживала примерно 80 % рынка СНГ.

О компании 
Компания была основана в 1994 году в Москве под названием «СофтКлаб». MediEvil 2 стала первой игрой для приставок, которая была официально переведена компанией в 2000 году. Также были переведены такие игры для PlayStation, как C-12: Final Resistance и Formula One 2001. 24 февраля 2009 года было объявлено о слиянии с компанией «1С».

Сотрудничает как со многими иностранными разработчиками компьютерных игр и издателями, в числе которых Electronic Arts, Activision, Konami, Capcom, Sega, так и с российскими компаниями: «Бука», «Новый Диск», «Акелла», «Руссобит-М», GFI и в особенности с фирмами «1С» и Snowball Studios, с которыми образовала совместное предприятие «1С-СофтКлаб».

С 2006 года ежегодно принимает участие в крупномасштабной российской выставке компьютерных и видеоигр ИгроМир.

С 2010 года является официальным эксклюзивным дистрибьютором компании Sony Computer Entertainment на территории России.

В конце августа 2014 года компания была переименована в «СофтКлаб».

Изданные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Издательские компании России
Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр России
Локализационные компании
Компании Москвы